Hindenburg je slovo s řadou významů:

Osoby:
 Paul von Hindenburg (1847–1934), německý maršál a prezident Německa (1925–1934)
 Oskar von Hindenburg (1883–1960), jeho syn, politik
 Carl Hindenburg (1741–1808), matematik
 Hindenburg, japonský tvůrce komiksů

Místa:
 Hindenburg (Altmark), obec v Sasku-Anhaltsku
 Hindenburg, město v Horním Slezsku, od 1915 do 1945 jméno města Zabrze
 Hindenburgova linie, německá obranná linie na západní frontě během první světové války

Ostatní:
 LZ 129 Hindenburg, slavná vzducholoď
 několik filmů pojmenovaných po katastrofě
 Hindenburgův program, německý zbrojní program během první světové války
 SMS Hindenburg, německý bitevní křižník Německého císařského námořnictva (1917)